Im Jahr 2002 gab es mehrere Turniere mit dem Namen Scottish Open:

 Scottish Open 2002 (Badminton)
 Scottish Open 2002 (Snooker)